Sunda kan syfta på:

 Sunda (jater) – ett jatkast

Geografi

Färöarna 

 Sunda kommun, Streymoyar sýsla,

Sydostasien 
 Sundaland, en biogeografisk region i Sydostasien

Robotskapade Färöarnaförgreningar